Cox är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet

A
 Alan Cox, brittisk programmerare
 Alan Cox (skådespelare), brittisk skådespelare
 Alex Cox
 Alison Cox
 André Cox
 Anna Wood
 Anne Cox Chambers
 Archibald Cox, amerikansk jurist
 Arthur Cleveland Coxe, amerikansk präst

B
 Billy Cox
 Bradford Cox
 Brian Cox, flera personer
 Brian Cox (fysiker) (född 1968), engelsk fysiker
 Brian Cox (poet) (1928–2008), engelsk poet
 Brian Cox (skådespelare) (född 1946), skotsk skådespelare
 Bryan-Michael Cox

C
 Carl Cox (född 1962),  brittisk DJ och musikproducent
 Channing H. Cox
 Charlie Cox
 Christopher Cox, amerikansk politiker
 Courteney Cox, amerikansk skådespelare
 Crystal Cox

D
 David Cox, flera personer
 David Cox (konstnär)
 David Cox (statistiker)
 Deborah Cox

G
 George William Cox (1827–1902), brittisk historiker

H
 Harvey Cox (född 1929), amerikansk teolog

J
 Jacob Dolson Cox
 James M. Cox
 J'den Cox
 Jo Cox, brittisk politiker
 John Cox (schackspelare), brittisk schackspelare och författare
 John H. Cox, amerikansk affärsman
 John I. Cox

L
 Laverne Cox
 Lynne Cox

M
 Marjorie Cox Crawford, australisk tennisspelare
 Michael Cox, flera personer
 Michael Cox (kompositör), pianist, dirigent och kompositör
 Michael Cox (sångare), brittisk popsångare

N
 Nathan Cox
 Nikki Cox, amerikansk skådespelare

P
 Pat Cox (född 1952), irländsk politiker

R
 Richard Cox
 Rohanee Cox

S
 Samuel S. Cox
 Sara Cox
 Sidney E. Cox, sångförfattare och tonsättare
 Simon Cox
 Stephanie Cox

T
 Tom Cox (1930–2018), brittisk parlamentsledamot

Engelska efternamn